Alta Val di Non (wörtlich Oberes Nonstal) ist:

 die geographische Bezeichnung für den oberen Teil des Nonstals
 gelegentlich die italienische Übersetzung für den Begriff Deutschnonsberg